Wilschdorfer Friedhof steht für:

 Wilschdorfer Friedhof (Dresden)  in Wilschdorf, Dresden
 Wilschdorfer Kirchhof (Dresden)  an der Wilschdorfer Kirche, Dresden
 Wilschdorfer Kirchhof (Dürrröhrsdorf-Dittersbach)  an der Wilschdorfer Kirche, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge